Яросла́ва Гео́ргиевна Турылёва (2 сентября 1932, Москва, СССР — 30 мая 2020, Москва, Россия) — советский и российский режиссёр дубляжа, актриса.

Биография 
Родилась 2 сентября 1932 года в Москве. Отец — Георгий Николаевич Громов, основатель и главный редактор «Союздетфильма» (ныне — Киностудия имени М. Горького).

Начало карьеры 
Ярослава Громова рано потеряла отца и с детства была вынуждена работать. На «Мосфильме» дублировала детские роли. Поступила в Щукинское училище, в 1960 году окончила курс Л. М. Шихматова и В. К. Львовой. Однако театральная карьера Ярославы не сложилась, и молодая актриса продолжила профессионально заниматься дубляжом.

Поворот в карьере актрисы произошёл, когда она работала в картине «Бронзовая птица». Режиссёр Николай Калинин скоропостижно скончался 12 февраля 1974 года от болезни. На тот момент фильм уже был снят, но не озвучен. Ярослава Турылёва стала режиссёром озвучивания этой картины, что дало импульс для развития её карьеры в этом направлении. В фильмах «Кортик» и «Бронзовая птица» Турылёва озвучила роль Миши Полякова.

Первое время Ярослава Турылёва работала по системе закадрового озвучивания, когда все актёры дубляжа одновременно писались на одну дорожку. В этой технике требуется согласованность действий команды, что занимает много времени, в результате работа над одной сценой занимала несколько дней.

Ярослава Турылёва в начале своей карьеры специалиста по дубляжу (тогда она выполняла функции укладчика) работала с такими артистами, как Л. Н. Свердлин и Р. Я. Плятт. Она говорила, что многому научилась во время работы с этими корифеями советской сцены.

Самостоятельный дубляж фильмов 
В 1993 году Ярослава Турылёва дублировала фильм «Список Шиндлера». Это произведение стало самым трудоёмким в её карьере, так как необходимо было озвучить 159 персонажей картины. Команда дубляжа вынуждена была работать без выходных два с половиной месяца по двенадцать часов в день для того, чтобы уложиться в сроки. Кроме самой работы по озвучиванию, были проблемы совместимости современной американской звукозаписывающей аппаратуры системы Dolby с той тридцатипятимиллиметровой плёнкой, которая являлась носителем советской студии. Дополнительной сложностью при работе над картиной стал поиск консенсуса между режиссёром дубляжа и супервайзером производителя.

После окончания работы дубляж был отправлен в США, где его отсматривали представители Universal Pictures, в том числе и сам режиссёр. В ответ Стивен Спилберг прислал письмо, в котором благодарил команду озвучивания за качественный дубляж и указывал на взаимосвязь событий в фильме с историей советского народа.

В 1994 году был произведён дубляж фильма «Правдивая ложь». На дубляж Арнольда Шварценеггера был приглашён актёр Владимир Антоник. Ярославе Турылёвой пришлось плотно поработать над образом Гарри Таскера, она предложила Владимиру Антонику имитировать походку актёра (плоскостопие). После работы с Турылёвой Антоник стал получать новые приглашения на дубляж Шварценеггера, хотя Goblin раскритиковал этот дубляж за слабое соответствие оригиналу.

В 2000 году перед Ярославой Турылёвой была поставлена задача заново озвучить фильм Люка Бессона «Пятый элемент». Предыдущая версия дубляжа, которая была выполнена прокатчиком «Ист-Вест» и использована в кинопрокате, настолько не понравилась режиссёру, что он решил не переводить свои фильмы на русский язык. Работа проводилась по заказу компании «Амальгамма» и была положительно оценена Люком Бессоном, он приглашал Ярославу Турылёву дублировать вторую и третью части фильма «Такси».

Ярослава Турылёва занималась дубляжом всех частей фильма «Шрек», первая часть фильма вышла в 2001 году. При работе над дубляжом этого фильма режиссёру пришлось отстаивать своё мнение при выборе актёра, дублировавшего Шрека. Супервайзер «DreamWorks» в конце концов уступил настойчивости Турылёвой и разрешил пригласить Алексея Колгана для озвучивания главного персонажа. Кроме этого, режиссёр пригласила переводчика с английского Дмитрия Усачёва и автора синхронного текста Екатерину Барто. Эти специалисты отработали на всех полнометражных сериях «Шрека». В 2004 году был выполнен дубляж второй части «Шрека», которую Турылёва в своих интервью признаёт лучшей в серии по ряду параметров. Удачно получился дубляж Феи-крёстной (Лика Рулла) и Прекрасного Принца (Анатолий Белый). Мировая премьера фильма «Шрек 2» прошла на Каннском фестивале 2004 года, вместе с этим были показаны три лучших дубляжа первой части «Шрека». Ими стали ,  и .

В 2006 году Ярослава Турылёва получила возможность работать с российской анимацией — её пригласили к работе над озвучиванием мультфильма «Князь Владимир». По признанию Турылёвой, работа была непростой: пришлось переснимать, перемонтировать и переозвучивать большие части фильма.

Ситуация с дубляжом «Шрека» к третьей серии (2007 год) несколько изменилась. Супервайзером этой части был назначен Джонатан Дэниэл Хэмм, который позже был заменён на переводчика Павла Силенчука. К тому же, дубляж третьей части был осложнён тем, что текст переводили два разных переводчика, и режиссёру с автором синхронного текста пришлось сводить их труд к единому знаменателю. Преодоление этой проблемы не было последним серьёзным препятствием для режиссёра: прокатчик выразил желание использовать в фильме скабрёзности, но команда фильма в итоге привела текст перевода к нормальному языку. Сама Ярослава Георгиевна оценивала третью часть невысоко, говорила, что эта серия была неудачной, искусственной, высосанной из пальца.

В 2010 году на дубляже фильма «Гадкий я» Турылёва работала с выпускником «Фабрики звёзд» Марком Тишманом, который озвучивал роль Вектора. Несмотря на то, что композитор и певец никогда не работал в дубляже, за счёт музыкального таланта ему удалось достичь требуемого качества. В том же проекте работал Леонид Ярмольник, который озвучивал главного героя картины.

В том же году была озвучена четвёртая часть «Шрека», в которой режиссёру пришлось поработать над ролью Румпельштильцхена, которого дублировал Илья Бледный. Для этого Турылёва предложила актёру смотреть кинохронику, на которой был запечатлён Адольф Гитлер.

С 2014 года называлась в титрах дублированных фильмов под фамилией «Турылёва-Громова».

Скончалась 30 мая 2020 года в Москве. Похоронена в одной могиле с родителями и младшей сестрой Натальей на Пятницком кладбище (участок № 30).

Преемница является Гелена Пирогова.

Семья 
 Муж — Георгий Турылёв (1914—1990), художник-постановщик киностудии «Мосфильм»
 Сын — Георгий Турылёв (род. 1978), IT-предприниматель
 Сестра — Наталья Громова (1937—2018), архитектор, художник-график
 Сестра — Ольга Громова (1943—2013), актриса озвучивания, редактор на «Мосфильме»
 Зять — Ян Янакиев (1927—2021), актёр театра и кино, принимал участие в дубляжах Ярославы Турылёвой в 1990-е годы
 Племянница — Анастасия Янакиева (род. 1966)

Фильмография

Актриса

Озвучивание мультфильмов

Дубляж, режиссура дубляжа

Радиопостановки 
 1956 — «Старик Хоттабыч» — Волька Костыльков
 1956 — «Заре навстречу»
 1957 — «Пулковский меридиан» — Миша

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Режиссёры дубляжа
Похороненные на Пятницком кладбище